Michel David peut se référer à :
 Michel David (1951-), un journaliste canadien ;
 Michel David (1956-), un psychanalyste et auteur français ;
 Michel David (1944-2010), un linguiste et auteur canadien.